Der World Cup of Pool 2018 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 15. bis 20. Mai 2018 in der Luwan Arena in Shanghai stattfand. Es war die zwölfte Ausgabe des von Matchroom Sport veranstalteten Scotch-Doubles-Turniers.

Sieger wurden die Chinesen Wu Jiaqing und Liu Haitao, die im Finale den Titelverteidiger, das österreichische Doppel Mario He und Albin Ouschan, mit 10:3 besiegten. Nach 2007 und 2010 war es der dritte Titelgewinn für China.

Preisgeld

Teilnehmer

Turnierplan

Weblinks 
 Offizielle Website
 World Cup of Pool 2018 bei azbilliards.com

2018
Poolbillardveranstaltung 2018
Billardturnier in Shanghai